Василий Константинович Грановский (род. 16 августа 1985 года) — российский хоккеист с мячом, защитник ХК «Динамо» (Москва) и сборной России, трёхкратный чемпионата мира.

Биография 
Воспитанник хабаровского хоккея с мячом. В 2002—2006 годах выступал за ХК «СКА-Нефтяник», в составе которого стал обладателем Кубка России в 2004 году.

В 2006 году перешел в московское «Динамо». В составе нового клуба стал шестикратным чемпионом России (2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013), трижды — вице-чемпионом (2011, 2014, 2015). В 2006, 2008, 2010/2011, 2011 (осень), 2012 годах клуб также выиграл Кубок России. На международной арене клуб трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов (2006, 2008, 2009) и дважды — обладателем Кубка мира (2006, 2007).

Регулярно привлекается в сборную России.

В 2019 году выдвигался в качестве кандидата от партии ЛДПР на выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по двенадцатому одномандатному избирательному округу.

Достижения 
 Чемпион России (10) — 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 
 Серебряный призёр чемпионата России (3) — 2011, 2014, 2015 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3) — 2005, 2016, 2021 
 Обладатель Кубка России (8) — 06/07, 08/09, 10/11, 11/12, 12/13, 16/17, 17/18, 18/19 
 Финалист Кубка России (2) — 2015, 2020 
 Обладатель Суперкубка России (6) — 12/13, 13/14, 16/17, 18/19, 19/20, 20/21 
 Финалист Суперкубка России (1) — 17/18 
 Обладатель Кубка Европейских Чемпионов (3) — 2006, 2008, 2009 
 Финалист Кубка Европейских Чемпионов (1) — 2007 
 Обладатель Кубка мира (3) — 2006, 2007, 2013 
 Финалист Кубка мира (1) — 2019 
 Обладатель Кубка Чемпионов (Эдсбюн) (3) — 2006, 2008, 2013 
 Финалист Кубка Чемпионов (Эдсбюн) (2) — 2005, 2010 
 Чемпион мира (5) — 2007, 2011, 2015, 2018, 2019 
 Серебряный призёр чемпионата мира (2) — 2012, 2017 
В список 22 лучших игроков сезона включался 7 раз — 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019

Статистика выступлений в чемпионатах России

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Официальном сайте Федерации хоккея с мячом России
 Грановский Василий Константинович на сайте Московской городской организации ВФСО «Динамо».
 Грановский Василий Константинович на сайте КХМ «Динамо» (Москва).

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Динамо» Москва